Lorenzo Bertelli (* 10. Mai 1988 in Arezzo) ist ein italienischer Rallyefahrer. Er ist der Sohn von Patrizio Bertelli und Miuccia Prada (geborene Bianchi), den Inhabern der Mode-Luxusmarke Prada.

Karriere 
Lorenzo Bertelli startete seine Rally-Karriere 2010 in Italien und debütierte im darauffolgenden Jahr in Spanien in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). 2012 bestritt er eine komplette PWRC-Saison. Bei der Rallye Spanien und der Rallye Argentinien fuhr er auf den fünften Rang und wurde in der Gesamtwertung auf dem zehnten Platz klassiert. Er saß dabei am Steuer eines Mitsubishi Lancer wie auch eines Subaru Impreza.

2013 nahm Bertelli zusammen mit Beifahrer Lorenzo Granai in einem Subaru Impreza die WRC2-Weltmeisterschaft in Angriff. Ein Wechsel während der Saison zu Ford auf das Model Fiesta WRC und dem neuen Beifahrer Mitia Dotta zeigte Wirkung. Bertelli wurde auf Sardinen dritter, sein bestes Resultat bis dahin in einer Rallye.

Im Jahr 2014 fuhr er seine bislang beste Saison. Vier Podestplätze und sein erster Klassensieg bei der Rallye Sardinien bedeuteten am Ende der Saison Platz drei in der WRC2-Weltmeisterschaft. Bei der gleichen Rallye gewann Bertelli die ersten zwei Weltmeisterschaftspunkte in der WRC, da er sich im Gesamtklassement auf dem neunten Rang platzierte.

Eigentlich war auch für 2015 eine Saison in der WRC2 geplant. Da Bertelli in absehbarer Zeit in den Prada-Konzern integriert werden soll, entschied er sich für die Herausforderung in der höchsten Rally-Klasse WRC. Die Resultate 2015 werden seine Pläne für 2016 maßgeblich beeinflussen. Beifahrer ist Giovanni Bernacchini, vorher bei Nasser Al-Attiyah, mit dem er 2014 WRC2-Weltmeister wurde.

Statistik

WRC-Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Italien)
Italiener
Geboren 1988
Mann